Зечево може бити:

 Зечево (Кистање), насељено мјесто у општини Кистање, Шибенско-книнска жупанија, Република Хрватска
 Зечево Рогозничко, насељено мјесто у општини Рогозница, Шибенско-книнска жупанија, Република Хрватска
 Зечево (Паг), ненасељено острво у Јадранском мору, Република Хрватска
 Зечево (Хвар), ненасељено острво у Јадранском мору, Република Хрватска